Шостий чемпіонат України з футболу проведений з 20 липня 1996 року по 22 червня 1997 року. Переможцем стало київське «Динамо».

Учасники чемпіонату 

У вищій лізі чемпіонату України брали участь 16 команд:

 — команди, що у попередньому чемпіонаті виступали у першій лізі.

В ході реформування команда «ЦСКА-Борисфен» (Київ) розділилася і у вищій лізі з початку сезону виступала команда ЦСКА (Київ). Команда «Борисфен» (Бориспіль) розпочала виступи з чемпіонату серед аматорів.

Підсумкова таблиця 

|}

Найкращі бомбардири

Результати матчів

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 1996—1997
 Чемпіонат України з футболу 1996—1997: перша ліга
 Чемпіонат України з футболу 1996—1997: друга ліга
 Кубок України з футболу 1996—1997
 Чемпіонат України з футболу серед аматорів 1996—1997

Посилання 
 Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
 6-й чемпионат Украины-1996/97 — Украинский футбол от Алексея Кобызева
 Чемпионат Украины 1996-1997 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Архів чемпіонатів України на сайті ukrsoccerhistory.com
 Статистика чемпіонату України 1996—97 на сайті ukrainiansoccer.net (англ.)
 VI чемпіонат України з футболу на rsssf.com (англ.)

1996 у футболі
1997 у футболі
Сезони чемпіонату України з футболу
1996 в українському спорті
1997 в українському спорті